

Patronymes 
 Claude Évin est un homme politique français.
 Kathleen Evin est une journaliste et animatrice française.
 Jean-Luc Évin est un journaliste français.

Toponymes 
 Évin-Malmaison est une commune française du Pas-de-Calais.
 Evin est un quartier au nord de Téhéran, Iran, accueillant la notoire prison Evin.

Divers 
La loi Évin est une loi française de lutte contre le tabagisme.

Homonymie de patronyme